El Gran Premio de Cataluña de Motociclismo de 2013 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 14 al 16 de junio de 2013 en el Circuit de Catalunya en Barcelona, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Dani Pedrosa y Marc Márquez. Pol Espargaró fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Esteve Rabat y Thomas Lüthi. La carrera de Moto3 fue ganada por Luis Salom, Álex Rins fue segundo y Maverick Viñales tercero.

Resultados

Resultados MotoGP 
Hiroshi Aoyama reemplazó a Javier del Amor después de la tercera sesión de prácticas.

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias 

 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

2010
Cataluña
Deporte en España en 2013